BKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bakalalan (Malaysia)